Missionskyrkan kan avse:

Missionskyrkan i Finland – en svenskspråkig frikyrka i Finland
Svenska Missionskyrkan – svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund åren 1878-2003
Missionskyrkan, Helsingfors – en kyrkobyggnad i Helsingfors
Missionskyrkan, Hjo – en kyrkobyggnad i Hjo
 Missionskyrkan, Söderköping – en kyrkobyggnad i Söderköping
 Missionskyrkan, Åtorp – kyrka i Degerfors kommun

Se även
 Missionsförsamling
 Equmeniakyrkan

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen